Seelenheilkunde steht für

 Psychiatrie
 Psychotherapie (in der Zeit des Nationalsozialismus ab etwa 1936)